Kila var kan syfta på:

Kila landskommun, Södermanland – en tidigare kommun i Södermanlands län
Kila landskommun, Värmland – en tidigare kommun i Värmlands län
Kila landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Västmanlands län